Галль:

Топоним 
Старинное (дореволюционное) написание городов, чьё название ныне передаётся как Халль. К примеру:
 Галль — ранее свободный имперский город в Швабии.
 Галль — город в Тироле, на реке Инн, в 10 км от Инсбрука.

Фамилия 
 Галль, Андре (1761—1844) — французский медальер.
 Галль, Анна Мария (1800—1881) — английская и ирландская писательница, журналистка, детская писательница и редактор; более известна как Анна Мария Холл.
 Галль, Базиль (1788—1844) — английский путешественник-исследователь и писатель.
 Галль, Лидия Николаевна (род. 1934) — советский учёный в области физической электроники.
 Галль, Карл (1905—1943) — австрийский футболист, полузащитник.
 Галль, Феликс (род.1998) — австрийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Галль, Франс (настоящее имя Изабель Женевьев Мари Анн Галль; 1947—2018) — французская певица.
 Галль, Франц Йозеф (1758—1828) — австрийский врач и анатом, основатель френологии.

См. также